Sarracín kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sarracín (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Sarracín (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar